Чай в Азербайджане:
 Азербайджанский чай
 Азербайджанская чайная культура
 Чаеводство в Азербайджане